Az 1965. évi nyári universiade – a IV. Nyári Universiade – helyszíne Budapest volt.

A versenyeket 1965. augusztus 20-a és augusztus 30-a között bonyolították le, és rajtuk harminckét ország 1729 sportolója vett részt.

Éremtáblázat

Sportágak
 Atlétika
 Kosárlabda
 Műugrás
 Röplabda
 Tenisz
 Torna
 Úszás
 Vívás
 Vízilabda

Universiade
1965